Sisport Fiat (waterpolo)
 Sisport Fiat (vrouwenbasketbal)